Ижо́рец — представитель народа ижора. Также употребляется в значении «рабочий Ижорского завода».

 «Ижорец» — хоккейный клуб города Колпино, существовавший в 1980—2004 годах.
 «Ижорец» — футбольный клуб города Колпино.
 «Ижорец» — тип буксирных пароходов.
 «Ижорец-2» или «Кингисепп» — буксирный пароход типа «Ижорец».
 «Ижорец» — газета, издававшаяся при Ижорском заводе с 1923.

Примечания